Milo, ókori politikus a Római Birodalomban
 Milo, francia televíziós rajzfilmsorozat
 Milo, kávé-alapú ital
Települések
 Amerikai Egyesült Államok
Milo, település Indiana államban
Milo, település Iowa államban
Milo, város Maine államban
Milo, statisztikai település Maine államban
Milo, település Missouri államban
 Milo, New York állam Yates megyéjének legnagyobb városa (USA)
Milo, település Nyugat-Virginia államban
Milo, település Oklahoma államban
Milo, település Oregon államban
 Etiópia
 Milo, település Etiópiában

 Milo, település Szicíliában